Claus Dalpiaz (né le  à Kufstein en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace austro-allemand.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1989-1990 || Sportbund DJK Rosenheim || DEL
|| - || || || - || - ||  || - ||  ||  || || || || ||
|-
| 1990-1991 || Sportbund DJK Rosenheim || DEL
|| - || || || - || - ||  || - ||  ||  || || || || ||
|-
| 1991-1992 || Sportbund DJK Rosenheim || DEL
|| - || || || - || - ||  || - ||  ||  || || || || ||
|-
| 1992-1993 || VEU Feldkirch || OËL
|| - || || || - || - ||  || ||  ||  || || || || ||
|-
| 1993-1994 || VEU Feldkirch || OËL
|| - || || || - || - ||  ||  ||  ||  || || || || ||
|-
| 1994-1995 || VEU Feldkirch || OËL
|| - || || || - || - ||  ||  ||  ||  || || || || ||
|-
| 1995-1996 || Starbulls Rosenheim || DEL
|| 21 || || || 4,24 || 84,3 ||  || 2  ||  || || || || || ||
|-
| 1996-1997 || Starbulls Rosenheim || DEL
|| 50 || || || 3,93 || 88,5 ||  || 8 || 3 ||  ||  || 5,00 || 84 || || 
|-
| rowspan='2'| 1997-1998 || Starbulls Rosenheim || DEL
|| 42 || || || 4,37 || 86,8 ||  || 37 ||  ||  || || || || ||
|-
| Huskies de Cassel || DEL
||  || || || || ||  || || 2 ||  ||  || 6,25 || 78,8 || ||
|-
| 1998-1999 || Starbulls Rosenheim || DEL
|| 24 || || || 4,73 || 86 ||  || 2 ||  ||  || || || || ||
|-
| 1999-2000 || EC Bad Nauheim || DEL2
|| 42 || || || 2,84 || - ||  || 18 || 1 ||  ||  || 8,22 || - || ||
|-
| 2000-2001 || HC TWK Innsbruck || OËL
|| 35 || || || 3,98 || 89,9 ||  || 16 || 5 ||  ||  || - || - || || 
|-
| 2001-2002 || HC TWK Innsbruck || OËL
|| 32 || || || 3,38 || 91,1 ||  || || 34 ||  ||  || 4,77 || 90,5 || || 2
|-
| 2002-2003 || HC TWK Innsbruck || OËL
|| 41 || || || 3,11 || 90,7 ||  || || 30 ||  ||  || || || || 
|-
| 2003-2004 || HC TWK Innsbruck || OËL
|| 48 || || || 3,06 || 90,7  || ||  || 10 || || || || ||
|-
| 2004-2005 || HC TWK Innsbruck || OËL
|| 44 || || || 2,61 || 90,5 ||  || 32 || 5 ||  || || 4,14 || 86,6 || ||4
|-
| 2005-2006 || HC TWK Innsbruck || OËL
|| 43 || || || 2,71 || 90,9 ||  || 4 || 7  ||  || || 3,89 || 86,8 || ||
|-
| 2006-2007 || HC TWK Innsbruck || OËL
|| 44 || || || 3,68 || 88,6 ||  || 16 ||  || || || || || ||
|-
| 2007-2008 || Graz 99ers || OËL
|| 28 || || || 3,35 || 90,2 ||  || 39 ||  || || || || || ||
|-
| 2008-2009 || Starbulls Rosenheim || Oberliga
|| 36 || || || 2,92 || - ||  || 25 || 2 ||  || || 5,38 || || ||
|-
| 2009-2010 || Starbulls Rosenheim || Oberliga
|| 37 || 2216 || || 2,82 || - ||  || 14 || 14 || 814 || || 2,51 || || ||

Au niveau international

Références 

Naissance en octobre 1971
Naissance à Kufstein
Joueur allemand de hockey sur glace
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur des Kassel Huskies
Joueur du Graz 99ers
Entraîneur allemand de hockey sur glace
Entraîneur autrichien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du EC Bad Nauheim
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998